Il singolare del San Diego Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Conchita Martínez ha battuto in finale 6–2, 6–0  Lisa Raymond.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

San Diego Open 1995